Isautier est le nom d'une famille de l'île de La Réunion qui a été attribué à :
Charles Isautier (1917-1990), homme d'affaires.
Paul-Alfred Isautier (1911-1984), homme d'affaires et homme politique, frère du précédent.
Les Établissements Isautier, leur distillerie à Saint-Pierre.
La cheminée Isautier, cheminée de leur ancienne distillerie à Saint-Pierre.

ISAUTIER est aussi le nom d'un rhum populaire principalement à l'île de la Réunion.